Dinetus kan syfta på:

 Dinetus (djur) – ett släkte av steklar
 Dinetus (växter) – ett släkte av växter